Родригес (, ; букв. «сын Родриго»):

Носители фамилии

А 
 Родригес, Абелардо (1889—1967) — временный президент Мексики в 1932—1934 годах.
 Родригес, Агустин (род. 1959) — испанский футболист.
 Родригес, Адам (род. 1975) — американский актёр.
 Родригес, Адриан (род. 1988) — испанский актёр и певец.
 Родригес, Адриан (футболист) (род. 1988) — андоррский футболист.
 
 Родригес, Александр Мануэльевич (род. 1952) — российский историк.
 Родригес, Алексис (род. 1978) — кубинский борец вольного стиля.
 Родригес, Алисия (род. 1935) — мексиканская актриса, певица, поэтесса, прозаик и общественный деятель испанского происхождения.
 Родригес, Аллан (род. 1997) — бразильский футболист.
 Родригес, Альберто (род. 1974) — мексиканский футболист.
 Родригес, Альберто Хуниор (род. 1984) — перуанский футболист.
 Родригес, Альваро (род. 2004) ― уругвайский футболист, игрок «Реал Мадрид Кастильи».
 Родригес, Альфонс (1532—1617) — испанский иезуит, католический святой.
 Родригес, Амадор (род. 1957) — испанский шахматист, гроссмейстер (1977).
 Родригес, Андрес (1923—1997) — генерал, президент Парагвая с 3 февраля 1989 по 15 августа 1993.
 Родригес, Анхель Леонардо (род. 1992) — уругвайский футболист.
 Родригес, Ариэль Франсиско (род. 1989) — коста-риканский футболист.
 Родригес, Арлей (род. 1993) — колумбийский футболист.
 Родригес, Арсенио (1911—1971) — кубинский композитор и гитарист-тресеро.

Б 
 Родригес, Белен (род. 1984) — аргентинская телеведущая, актриса и модель.
 Родригес, Берни (род. 1980) — испанский баскетболист.
 Родригес, Брайан Дамиан (род. 1986) — уругвайский футболист.

В 
 Родригес, Вальтер (род. 1995) — парагвайский футболист.
 Родригес, Вашингтон (1944—2014) — уругвайский боксёр.
 Родригес, Вероника (род. 1991) — венесуэльско-американская порноактриса.
 
 
 Родригес, Владимир (род. 1954) — бразильский футболист.

Г 
 Родригес, Гарри Бауэр (род. 1989) — американский музыкальный продюсер, более известен под своим сценическим псевдонимом Baauer.
 Родригес, Гастон (род. 1992) — уругвайский футболист.
 Родригес, Генезис (род. 1987) — американская актриса.
 Родригес, Гидо (род. 1994) — аргентинский футболист.
 Родригес, Гильермо Даниэль (род. 1984) — уругвайский футболист.
 Родригес, Гонсало (1972—1999) — уругвайский автогонщик.
 Родригес, Гонсало Хавьер (род. 1984, известный также как Гонсало) — аргентинский футболист.
 Родригес, Грегорио (кон. XIX века — XX век) — уругвайский футболист.

Д 
 Родригес, Дамиан (род. 1974) — уругвайский футболист.
 Родригис Линс, Даниэль (род. 1985) — бразильская волейболистка.
 Родригес, Дарио (род. 1974) — уругвайский футболист.
 Родригес, Дебора (род. 1992) — уругвайская легкоатлетка.
 Родригес, Делси (род. 1969) — венесуэльский политик, вице-президент с 2018 года.
 Родригес, Денис (род. 1996) — аргентинский футболист.
 Родригес, Джамаль (род. 1995) — панамский футболист.
 Родригес, Джанни (род. 1994) — уругвайский футболист.
 Родригес, Джей (род. 1989) — английский футболист.
 Родригес, Джейк (род. 1965) — пуэрто-риканский боксёр, экс-чемпион мира в лёгком полусреднем весе по версии IBF (1994—1995).
 Родригес, Дженнифер (род. 1976) — американская спортсменка (конькобежный спорт), двукратная бронзовая призёрка Олимпийских игр.
 Родригес, Джина (род. 1985) — американская актриса.
 Родригес, Джонни (род. 1973) — андоррский футболист.
 Родригес, Дорвал (1935—2021) — бразильский футболист.
 Родригес, Дуглас (1950—2012) — кубинский боксёр.

Ж 
 Родригес, Жилдо (1939—2009) — бразильский футбольный тренер.
 Родригес, Жерсон (род. 1995) — люксембургский футболист.
 Родригез, Жюльен (род. 1978) — французский футболист.

И 
 Родригес, Игнасио (род. 1956) — мексиканский футболист.
 Родригес, Илсон Вильянс (Уильянс; род. 1979) — бразильский футболист.
 Родригес, Индалесио (род. 1938) — никарагуанский ветеринар, аграрий-экономист и либеральный политик-контрас.
 Родригес, Ипполит (1812—1898) — французский писатель-историк религии.
 Родригес, Ирина (род. 1977) — испанская пловчиха.
 Родригес, Исабель (род. 1981) — испанский политик.

Й 
 Родригес, Йоэль (род. 1988) — испанский футболист.

К 
 
 Родригес, Кевин (род. 1994) — португальский футболист.
 Родригес, Кевин (род. 2000) — эквадорский футболист.
 Родригес, Клаус Юнгблут (род. 1979) — эквадорский лыжник, первый представитель Эквадора на зимних Олимпийских играх.
 Родригес, Клементе Хуан (род. 1981) — аргентинский футболист.
 Родригес, Консепсьон (1802—1859) — испанская актриса.
 Родригес, Кристиан (род. 1985) — уругвайский футболист.
 Родригес, Кэролайн (род. 1973) — гайанский политик.

Л 
 Родригес, Леомар Франциско (род. 1986) — бразильский футболист.
 Родригес, Леонардо (род. 1966) — аргентинский футболист.
 Родригес, Луис (род. 1948) — испанский продюсер, аранжировщик, музыкант и звукоинженер.
 Родригес, Луис (род. 1996) — пуэрто-риканский боксёр.
 Родригес, Луис Альфонсо (род. 1991) — мексиканский футболист.
 Родригес, Луис Мигель (род. 1985) — аргентинский футболист.

М 
 Родригес, Макарена (род. 1978) — аргентинская хоккеистка на траве.
 Родригес, Макс Джон (1938—2006) — католический епископ, ординарий епархии Хайдарабада.
 Родригес, Максимильяно (род. 1981) — аргентинский футболист.
 Родригес, Мануэль (1785—1818) — государственный деятель Чили, национальный герой.
 Родригес, Марвин (1934—2017) — коста-риканский футболист и тренер.
 Родригес, Мариано (1912—1990) — кубинский художник.
 
 Родригес, Марица (род. 1975) — колумбийская актриса и модель.
 Родригес, Мария Вальверде (род. 1987) — испанская киноактриса.
 Родригес, Мария Тереса (1923—2013) — мексиканская пианистка.
 
 Родригес, Марселиньо (род. 1987) — бразильский футболист.
 Родригес, Марсело (род. 1964) — венесуэльский актёр, певец, журналист и телекомментатор.
 Родригес, Марсио (род. 1978) — бразильский футболист, более известный как Магран или Маграо.
 
 Родригес, Маса (род. 1957) — испанская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1992 года.
 Родригес, Мел (род. 1973) — американский актёр.
 Родригес, Мемо (род. 1995) — американский футболист.
 Родригес, Мисаэль (род. 1994) — мексиканский боксёр.
 Родригес, Мишель (род. 1978) — американская актриса.
 Родригес, Мэгги (род. 1969) — американская журналистка и телеведущая.

Н 
 Родригес Петрини, Николас (род. 1998) — уругвайский футболист.
 Родригес, Норелис (род. 1977) — модель, телеведущая, актриса.

О 
 Родригес, Орестес (род. 1943) — испанский шахматист, гроссмейстер (1978).
 Родригес, Освальдо (род. 1996) — мексиканский футболист.
 Родригес, Освальдо (коста-риканский футболист) (род. 1990) — коста-риканский футболист.

П 
 Родригес, Пабло (род.1937) — чилийский ультраправый политик.
 Родригес, Пабло (род. 1967) — канадский политик аргентинского происхождения.
 Родригес, Патрисио (1938—2000) — чилийский теннисист и теннисный тренер.
 Родригес, Патрисио Хулиан (род. 1990) — аргентинский футболист.

Р 
 Родригес, Раймундо (1905—?) — мексиканский футболист.
 Родригес, Ракель (род. 1993) — коста-риканская футболистка.
 Родригес, Рамон — президент Сальвадора.
 
 Родригес, Рафит (род. 1989) — колумбийский легкоатлет.
 Родригес, Рейна Мария (род. 1952) — кубинская поэтесса, один из наиболее признанных мастеров своего поколения.
 Родригес, Рейни (род. 1993) — американская актриса.
 Родригес, Рибаир (род. 1987) — уругвайский футболист.
 
 Родригес, Рикко (род. 1977) — американский боец смешанного стиля.
 Родригес, Рико (род. 1998) — американский актёр.
 Родригес, Ричард (род. 1969) — арубский легкоатлет.
 Родригес, Роберт (род. 1968) — американский кинорежиссёр.
 Родригес, Роберто (род. 1990) — швейцарский футболист. Брат Рикардо и Франсиско Родригеса.
 Родригес, Родольфо (род. 1980) — коста-риканский футболист.
 Родригес, Родольфо Серхио (род. 1956) — уругвайский футболист.
 Родригес, Рольдан (род. 1984) — испанский автогонщик.

С 
 
 Родригес, Сесар (1920—1995) — испанский футболист и тренер.
 Родригес, Сиксто (род. 1942) — американский фолк-музыкант, композитор и поэт.
 Родригес, Сильвио (род. 1946) — кубинский музыкант.
 
 Родригес, Софи (род. 1988) — французская сноубордистка, выступающая в хафпайпе.

Т 
 Родригес, Тереза (род. 1981) — испанский политик троцкистского толка.
 Родригес, Тиаго (род. 1988) — бразильский футболист, вратарь.
 Родригес, Тито (1923—1973) — пуэрто-риканский, американский певец, композитор и перкуссионист.
 Родригес, Томас Кинтин (более известен под псевдонимом Томас Милиан; 1933—2017) — кубино-американский актёр.

У 
 Родригес, Уго Исаак (род. 1990) — мексиканский футболист.
 Родригес, Удзон (род. 1988) — бразильский футболист.

Ф 
 Родригес, Федерико (род. 1991) — уругвайский футболист.
 Родригес, Феликс (род. 1941) — кубино-американский антикоммунист, сотрудник ЦРУ, организатор ликвидации Че Гевары.
 Родригес, Фелипе Хорхе (род. 1990) — уругвайский футболист.
 Родригес, Фернанда (род. 1979) — бразильская актриса.
 
 Родригес, Фред (род. 1973) — американский велогонщик.
 Родригес, Фредди (род. 1975) — американский актёр.

Х 
 Эчеваррия Родригес, Хавьер (1932—2016) — католический епископ.
 Родригес, Хамес (род. 1991) — колумбийский футболист.
 Родригес, Херардо (1897—1948) — уругвайский и аргентинский композитор, журналист.
 Родригес, Хесе (Хесе́; род. 1993) — испанский футболист.
 Родригес, Хесус (1939—1995) — кубинский шахматист, международный мастер (1972).
 Родригес, Хоаким (род. 1979) — испанский велогонщик.
 Родригес, Хоан (род. 1975) — мексиканский футболист.
 Родригес, Хоао (род. 1996) — колумбийский футболист.
 Родригес, Хони (род. 1991) — испанский футболист.
 Родригес, Хорхе (род. 1968) — мексиканский футболист.
 Родригес, Хорхе Марсело (род. 1985) — уругвайский футболист.
 
 Родригес, Хосе (род. 1959) — кубинский дзюдоист.
 Родригес, Хосе Альберто (более известен как Альбе́рто Дель Рио; род. 1977) — мексиканский рестлер.
 Родригес, Хосе Мария («Чема»; 1926—2003) — уругвайский футбольный тренер.
 Родригес, Хуан (1944—2021) — чилийский футболист.
 Родригес, Хуан Антонио (род. 1982) — испанский футболист.
 Родригес, Хуан Мануэль (1771—1847) — центральноамериканский политик первой половины XIX века.
 Родригес, Хуан Пабло (род. 1979) — мексиканский футболист.
 Родригес Моралес, Хуан Хосе (род. 1967) — коста-риканский футболист.
 Родригес, Хуан Хосе Яя (1937—1993) — аргентинский футболист.
 Родригес, Хулио (род. 2000) — доминиканский бейсболист.

Ч 
 Родригес, Чело (род. 1940) — венесуэльская актриса и модель.

Э 
 Родригес, Эван (род. 1993) — канадский хоккеист.
 
 Родригес, Эдемир (род. 1984) — боливийский футболист.
 Родригес, Эдуардо (род. 1993) — венесуэльский бейсболист.
 Родригес, Эктор (род. 1951) — кубинский дзюдоист.
 Родригес, Элиас (род. 1964) — микронезийский легкоатлет.
 Родригес, Элизабет (род. 1980) — американская актриса.
 Родригес, Эмилиано (род. 1937) — испанский баскетболист.
 Родригес, Эммануэль (род. 1992) — пуэрто-риканский боксёр.
 Родригес, Энтони (род. 1979) — французский дзюдоист.
 
 Родригес, Эстелита (1928—1966) — американская актриса.
 Родригес, Эстелла (1967—2022) — кубинская дзюдоистка.

Я 
 Родригес, Яир (род. 1992) — мексиканский боец ММА.

Двойная фамилия 
 Алессандри Родригес, Хорхе (1896—1986) — президент Чили с ноября 1958 по ноябрь 1964 года, кандидат в президенты на выборах 1970 года.
 Альмейда Родригес, Кристиан (род. 1989) — уругвайский футболист.
 Андрес-Родригес, Роса-Мария (род. 1977) — испанская теннисистка.
 Бьянколини Родригес, Мариетта (1846—1905) — итальянская оперная певица (меццо-сопрано).
 Валенсия Родригес, Луис (род. 1926) — эквадорский государственный деятель, министр иностранных дел Эквадора.
 Варгас Родригес, Эрнесто (род. 1961) — уругвайский футболист.
 Гальвес Родригес де Ариас, Луис (1864—1935) — испанский авантюрист, основатель эфемерного государства Республика Акри в Южной Америке.
 Гарай Родригис, Фернанда (род. 1986) — бразильская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Герреро Родригес, Антонио (род. 1958) — офицер кубинской разведслужбы, Герой Республики Куба, один из так называемой «кубинской пятёрки».
 
 
 Кальво Родригес, Хуан Рамон (более известный как Хуанра; род. 1982) — испанский футболист, игрок в мини-футбол.
 Карвальо Родригес, Пиндаро де (1892—1965) — бразильский футболист и тренер.
 Каро Родригес, Хосе Мария (1866—1958) — первый чилийский кардинал.
 Кастро Родригес, Себастьян (род. 2000) — коста-риканский футболист.
 Марти Родригес, Агустин Фарабундо (1893—1932) — сальвадорский революционер, деятель латиноамериканского коммунистического движения.
 Морель Родригес, Клаудио (род. 1978) — парагвайский футболист.
 Перейра Родригес, Эдуардо (более известный как Дуду; род. 1992) — бразильский футболист.
 Перес Родригес, Луис Мануэль (род. 1978) — кубинский шахматист, гроссмейстер (2008).
 Пимьенто Родригес, Хосе де Хесус (1919—2019) — колумбийский кардинал.
 Родригес-Лопес, Омар Альфредо (род. 1975) — американский музыкант-мультиинструменталист, композитор, сценарист и бизнесмен.
 Родригис Алвис, Франсиску ди Паула (1848—1919) — бразильский государственный деятель, пятый президент Бразилии (1902—1906).
 Родригес Андраде, Виктор (1927—1985) — уругвайский футболист.
 Родригес Барбоза, Олаво (1923—2010) — бразильский футболист.
 Родригес Бебанс, Хосе Луис (род. 1997) — уругвайский футболист.
 Родригес Беррини, Диего Мартин (род. 1989) — уругвайский футболист.
 Родригес Вельце, Эдуардо (род. 1956) — боливийский политический деятель, президент страны в 2005—2006 годах.
 Родригес Вила, Андрес (род. 1973) — уругвайский шахматист, гроссмейстер (1997).
 
 Родригес Гача, Хосе Гонсало (прозвище «Эль Мексикано»; 1947—1989) — колумбийский наркобарон, один из лидеров (наряду с братьями Очоа и Пабло Эскобаром) медельинского наркокартеля.
 Родригес Герреро, Энрике (род. 1983) — испанский шахматист, гроссмейстер.
 Родригес Гильен, Висенте (род. 1981) — испанский футболист.
 Родригес Гомес, Серхио (род. 1986) — испанский баскетболист.
 Родригес де ла Вега, Рикардо (1942—1962) — мексиканский автогонщик, младший брат Педро Родригеса.
 Родригес де ла Вега, Педро (1940—1971) — мексиканский автогонщик, старший брат Рикардо Родригеса.
 Родригес де Карвальо, Мануэль (1929—1999) — португальский государственный деятель.
 Родригес Ибарра, Хуан Карлос (род. 1948) — испанский политик-социалист из Эстремадуры.
 Родригес Кано, Диего (1988—2010) — уругвайский футболист.
 Родригес Карбальо, Хосе (род. 1953) — испанский прелат, францисканец и куриальный сановник.
 Родригес-и-Кастро, Бонифация (1837—1905) — испанская монахиня, основательница конгрегации служителей св. Иосифа, католическая святая.
 Родригес Лафора, Карлос (1884—1966) — испанский шахматист и шахматный композитор.
 Родригес Ледесма, Педро (род. 1987) — испанский футболист.
 Родригес Лопес, Эрнандо (род. 1988) — бразильский футболист.
 Родригес Магальяйнс, Аролдо (1931—2010) — бразильский футболист.
 Родригес Марадьяга, Оскар Андрес (род. 1942) — гондурасский кардинал, салезианец.
 
 Родригес Мартинс, Рене (род. 1992) — бразильский футболист.
 Родригес Молина, Сантьяго (род. 2000) — уругвайский футболист.
 Родригес Монегаль, Эмир (1921—1985) — уругвайский литературный критик, историк литературы, биограф, педагог.
 
 Родригес Моура да Силва, Лукас (род. 1992) — бразильский футболист.
 Родригес Небреда, Хавьер (род. 1974) — испанский футболист, игрок в мини-футбол.
 Родригес Нето, Жозе (1949—2019) — бразильский футболист.
 Родригес Нуэ, Лисардо (1910—?) — перуанский футболист.
 Родригес Ольмедо, Альфонсо (1599—1628) — испанский миссионер, мученик, святой.
 Родригес Пласа, Браулио (род. 1944) — испанский прелат, епископ Осмы-Сории с 6 ноября 1987 по 12 мая 1995.
 Родригес Портильо, Джонатан (род. 1993) — уругвайский футболист, нападающий.
 Родригес Прантль, Мартин (род. 1989) — уругвайский футболист, вратарь.
 Родригес Ратиньо, Эверсон (род. 1971) — бразильский футболист и тренер.
 Родригес Ромеро, Хосе Антонио (род. 1992) — мексиканский футболист.
 Родригес Саа, Адольфо (род. 1947) — аргентинский политик, временный президент Аргентины с 23 по 30 декабря 2001 года, член перонистской Хустисиалистской партии.
 Родригес-Сальвадор, Антонио (род. 1960) — кубинский поэт, писатель, драматург и экономист.
 Родригес Сантос, Фредерико (более известный как Фред; род. 1993) — бразильский футболист.
 Родригес Санчес, Аделардо (род. 1939) — испанский полузащитник.
 Родригес Санчес, Мануэль Лауреано (1917—1947) — испанский матадор, более известный как Манолете.
 Родригес Сапатеро, Хосе Луис (род. 1960) — премьер-министр Испании с 14 марта 2004 по 21 декабря 2011.
 Родригес Торрес, Хоаким (1802—1872) — политический и государственный деятель Бразильской империи.
 Родригес Торисес, Мануэль (1788—1816) — президент Соединённых Провинций Новой Гранады с 28 июля по 15 ноября 1815 года.
 Родригес Хурадо, Артуро (известный под прозвищем Эль-Моно; 1907—1982) — аргентинский боксер, завоевавший золотую медаль в супертяжелом весе на Олимпийских Играх 1928 года в Амстердаме.
 
 Родригес де Тио, Лола (1848—1924) — пуэрто-риканская поэтесса и борец за независимость Пуэрто-Рико, первый лирик этой страны, получивший всеобющее признание в Латинской Америке.

Персонажи 
 Бендер Сгибальщик Родригес, он же — сгибающий модуль 22 серийный номер 2716057 — герой мультсериала «Футурама», робот-сгибальщик.
 Йо-Йо Родригес — супергероиня комиксов Marvel, обладающая сверхчеловеческой скоростью, член Секретных воинов.

Топоним 
 Педро-Родригес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Пуэнтес-де-Гарсия-Родригес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.
 Родригес — остров в группе Маскаренских островов в Индийском океане, самый восточный в группе.
 Родригес — город в Уругвае.
 Родригес-Алвес — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Акри.
 Сантьяго-Родригес — провинция Доминиканской Республики.
 Тепанго-де-Родригес — муниципалитет в Мексике, входит в штат Пуэбла.
 Тепехи-де-Родригес — населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Пуэбла.
 Элиодоре Родригес Лопес — стадион в Санта-Крус-де-Тенерифе. Также известен как стадион «Тенерифе».

См. также 
 Родригез, Тимур (Тимур Микаилович Керимов; род. 1979) — российский шоумен, певец, теле- и радиоведущий, актёр.
 Испанское имя#Фамилии
 Португальское имя#Фамилии
  Родригеш
 Апостольский викариат Родригеса — территориально-административная единица Римско-Католической Церкви, расположенная на острове Родригес.
 Автодром имени братьев Родригес — гоночная автотрасса в столице Мексики Мехико.
  Родригиш
 Родригезия
 Мануэль Бледа Родригес (род. 1990) — испанский футболист.
 Сезар Апаресидо Родригес (род. 1974) — бразильский футболист.
 Корнелио Сааведра Родригес (1821—1891) — чилийский политик и военный деятель, главнокомандующий чилийской армией в ходе Оккупации Араукании.